Аутодромо Ещорил (официално име: Autódromo Fernanda Pires da Silva), е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в град Ещорил, на 15 километра от Лисабон, Португалия.

Характеристика

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1

Ещорил (писта)
Автомобилни писти в Португалия